Кости́цын — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Костицын, Александр Степанович (1904—1943) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Костицын, Андрей Олегович (род. 1985) — белорусский хоккеист.
 
 Костицын, Егор Дмитриевич (1919—1991) — Герой Советского Союза.
 Костицын, Павел Леонидович (род. 1975) — украинский телеведущий, шоумен и актёр, режиссёр-постановщик.
 Костицын, Сергей Олегович (род. 1987) — белорусский хоккеист; брат Андрея Костицына.
 Костицын, Тихон Дмитриевич (1874—после 1918) — русский генерал-майор, военспец.
 Костицын, Юрий Александрович (род. 1955) — российский геохимик, член-корреспондент РАН (2016).

Костицына 
 Костицына, Татьяна Николаевна (Девятова; род. 1948) — советская и украинская пловчиха.